Říše nebo imperium může mít více významů:

historie
říše – státní útvar
 Nacistické Německo
 Svatá říše římská
 Britská říše
 Římská říše
 Ruská říše
 Německá říše
 Byzantská říše
 Osmanská říše

biologie
 říše (biologie) – taxon v biologické klasifikaci

geografický název
 Nová Říše – obec poblíž Telče v okrese Jihlava
 Stará Říše – obec v okrese Jihlava

fikce
 Klingonská říše
 Smrťova říše
 Galaktické impérium

kultura
 Říše hvězd – název časopisu
 Říše loutek – pražská umělecká loutkoherecká scéna

Související články 
Reich
Imperium
Císařství
hegemonie

Externí odkazy